Duża Synagoga w Jarosławiu
 Duża Synagoga w Łęcznej
 Duża Synagoga w Łęczycy
 Duża Synagoga w Zabrzu